Округ Львов Армии Крайовой () — структурная единица  Службы победы Польши,  Союз вооруженной борьбы, а с 14 февраля 1943 —  Армии Крайовой. Кодовые названия: «Dukat» (Дукат), «Lira» (Лира), «Promień» (Луч).

Комендантом округа был Стефан Червиньський.

Организация округа 
В сентябре 1939 года, накануне капитуляции города, уже началось создание польского подполья. В то время существовало несколько организаций, которые были сторонниками борьбы за независимость. Впоследствии из них были образованы СВБ-1 и СВБ-2, созданные на основе  СПП. Однако НКВД предпринял ряд арестов и эффективно разгромил развитие подпольных структур СВБ и других организаций с похожими целями.

В конце декабря 1942 года Гестапо разгромило командование Львовского округа. В середине марта 1943 года из Лодзи был направлен полковник Людвик Чижевский, который был назначен комендантом.

В конце 1943 года в штабах и боевых подразделениях округа было около 15300 человек. Во время  акции «Буря» отряды АК должны были создать подразделения, которые принадлежали к 5-й львовской пехотной дивизии, дислоцированной до войны в городе.

Структура округа 
 Инспекторат Львов-город
 Участок Центр
 Участок Север
 Участок Юг
 Участок Восток
 Участок Запад Участки также были городской областью АК
 Инспекторат уезд Львов
 Инспекторат Север, центр:  Каменка-Струмиливська
 Область Каменка-Струмиливська
 Область Радехов
 Область Сокал
 Инспекторат Восток. До 1943 года входил в Округа Тарнополь (кроме области Перемышляны)
 Область Красное
 Область Броды
 Область Перемышляны. В начале 1943 года входил инспекторат Юг
 Инспекторат Юг, центр: Бибрка
 Область Бибрка
 Область Семьонивка
 Область Перемышляны
 Инспекторат Северо-Запад, центр Рава-Русская
 Область Рава-Русская
 Область Жовква
 Область Любачев
 Инспекторат Запад
 Область Городок Ягеллонский
 Область Мостиска
 Область Яворов
 Область Рудки-Комарно
 Инспекторат Юго-Запад
 Область Дрогобыч-Борислав. После 15 июля 1944 входят в округ Станислав
 Область Стрый-Сколе. После июня 1944 известна как Область Стрый
 Область Самбор
 Область Турка

Подразделения 
 I — организационный
 II — разведка и контрразведка
 II / A — разведка
 II / B — контрразведка
 III — операционный
 IV — поставка, провизия
 VK (VA) — конспиративная связь
 VO (VB) — операционная связь
 VI — бюро информации и пропаганды
 VII — финансовый
 VIII — саперы и кед
 IX — военный

Армия крайова
Вторая мировая война